Sáva je pojem vyskytující se v následujících souvislostech:
 Sáva – řeka
 Sáva (jméno) – mužské jméno
 Svatý Sáva – srbský pravoslavný světec
 Sava Kranj – slovinský výrobce pneumatik, člen ČGS Holdingu
 Sava (loď) – říční monitor třídy Temes rakousko-uherského námořnictva